Булль () — норвежская и французская фамилия: 

Известные носители:
 Булль, Джон
 Булль, Олаф (1883—1933) — норвежский поэт.
 Булль, Пьер (1912—1994) — французский писатель.
 Булль, Уле (1810 — 1880) — норвежский скрипач, композитор и театральный деятель
 Булль, Эдвард (1881—1932) — норвежский историк и политический деятель.
 Булль, Якоб Бреда (1853—1930) — норвежский писатель.

См. также 
 Булл
 Буль